Жунисбеков, Аскар - казахский певец
 Жунисбеков, Муратбек Кайранбаевич